Suttner:
 Andreas Suttner (1876-1953), en østrigsk fægter
 Bertha Sophie Felicitas Freifrau von Suttner